Остоїч (Ostojić, ) — прізвище, поширене серед південних слов'ян.

Відомі носії:

 Боян Остоїч (1984) — сербський футболіст
 Ранко Остоїч (1962) — хорватський політик
 Стефан Остоїч — король Боснії у 1418–1421 роках

Слов'янські прізвища